Albert Löfgren (1854-1918), botaniste suédois ayant vécu au Brésil
 Anna-Lena Löfgren (1944-2010), chanteuse de schlager suédoise
 Edward J. Lofgren (1914-2016), physicien américain.
 Karl Herbert Löfgren (1923-2006), plus connu sous le nom de Gösta Löfgren, joueur de football international suédois
 Mikael Löfgren (né en 1969), biathlète suédois
 Nils Löfgren (1913-1967), chimiste suédois
 Nils Lofgren (né en 1951), chanteur et guitariste américain (d'origine suédoise et italienne)

Autres 
 Syndrome de Löfgren, syndrome apparaissant avec la sarcoïdose